

Italia
 Val di Stava – valle laterale della Val di Fiemme
 Rio Stava – torrente, tributario dell'Avisio
 Stava – località di Tesero, in Val di Stava
 Disastro della Val di Stava – inondazione che si verificò il 19 luglio 1985 in Val di Stava e provocò la morte di 268 persone
 Centro di documentazione Stava – istituzione creata allo scopo di mantenere viva la memoria riguardo al disastro della Val di Stava

Serbia
 Štava – località della Serbia situata a Kuršumlija

Svezia
 Stava – località della Svezia situata a Österåker